Феррованадий — ферросплав, содержащий 35-45 % V, 1-3 % Si, 0,5-1,5 % Al (остальное Fe и примеси).

Состав

Применение 
В чёрной металлургии феррованадий применяют при легировании стали, сплавов и чугунов для получения мелкокристаллической структуры, повышения ударной вязкости и устойчивости стали против знакопеременных нагрузок, повышения прокаливаемости. Феррованадий азотированный предназначен для легирования быстрорежущих, низколегированных, нержавеющих, морозостойких сталей ванадием и азотом. Поставляется в виде кусков массой 5-15 кг в стальных барабанах.

Производство 
Получают силикотермическим/силикоалюмотермическим способом, восстанавливая техническую пятиокись ванадия кремнием в дуговой электропечи.
Крупнейшие производители феррованадия в России:
 ОАО «Чусовской металлургический завод»,
 ОАО «Ванадий-Тула».

В 1941 году за разработку метода производства феррованадия коллективу учёных (Соболев, Михаил Николаевич, Красильников, Николай Степанович, Гассар, Николай Сергеевич, Блинов, Юрий Иванович, Большаков, Кирилл Андреевич, научные сотрудники ГИРМ; Лурье, Исаак Лазаревич, инженер, Матвеев, Григорий Семёнович, Миллер, Виктор Яковлевич, Любченко, Павел Андреевич, сотрудники Уральского ИЧМ; Ходыко, Андрей Демьянович, директор ВАМИ) присуждена Сталинская премия за выдающиеся изобретения первой степени (1941).

Литература 
В. П. Мовчан, М. М. Бережний. Основы металлургии. Днепропетровск: Пороги. 2001. 336 с.

Ферросплавы
Соединения ванадия